Wambolt von Umstadt steht für:
 Wambolt von Umstadt, rheinisch-hessisches Adelsgeschlecht

Wambolt von Umstadt ist der Familienname folgender Personen:
 Anselm Casimir Wambolt von Umstadt (1579–1647), deutscher Geistlicher, Erzbischof von Mainz
 Eberhard Wambolt von Umstadt (1546–1609), deutscher Adliger, Reichhofsrat